Die Liste der Galileo-Satelliten umfasst alle Satelliten des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo, einschließlich inaktiver Satelliten. Es sind 23 von 24 für den Standardbetrieb erforderliche Positionen besetzt. Der einzig nicht besetzte Slot ist derzeit C 05 wegen des Ausfalls des Satelliten. Ein Ersatz steht noch aus. Sechs weitere Slots sind für Ersatzsatelliten vorgesehen, von denen bisher einer (B 16) besetzt ist. Alle weiteren Starts der bereits gefertigten zehn Satelliten der ersten Generation warten auf die Einsatzbereitschaft der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6. Eine zweite Generation, die im Weltraum nachprogrammiert werden kann, befindet sich in der Entwicklung.

Eine alternative Übersicht bietet die Liste der Navigationssatelliten.

Name: Die Sieger eines EU-Malwettbewerbs 2011 sind die Namensgeber, die Flagge kennzeichnet ihr EU-Heimatland.
SLOT: Der Buchstabe kennzeichnet die Bahnebene, die Zahl nummeriert die Satelliten in dieser Bahnebene durch. Die Satelliten folgen aufeinander in dieser Reihenfolge und haben gegeneinander einen Abstand von 45 °.
PRN: Nummer, welche die Signalkodierung (nicht den Satelliten) bezeichnet und auf GNSS-Empfängern angezeigt wird. Wenn ein Satellit ausfällt, kann ein Ersatzsatellit an dessen Stelle treten und seinerseits das Signal mit dem PRN-Code aussenden. In den Daten des Galileo-Service-Centers wird dieser Wert mit SV ID bezeichnet.
COSPAR: Die „COSPAR-Bezeichnung“ ist eine vom Committee on Space Research vergebene Bezeichnung für einen Raumflugkörper (Satellit, Raketenbruchstück etc.).
FOC: Full Operational Capability (technische Ausführung)
FM: Flight Model (Exemplar geeignet für tatsächliche Verwendung)
IOV: In Orbit Validation (technische Ausführung)

Einzelnachweise 

!Satelliten
GalileoSatelliten
Galileo
Galileo-Satelliten